ВДТ — вольтодобавочный трансформатор
 ВДТ — устройство дифференциального тока
 ВДТ — видеодисплейный терминал, визуальный дисплейный терминал
 Великолукский драматический театр